Hrvatska
 Gornja Vrućica (Trpanj)

BiH
 Gornja Vrućica (Teslić, BiH)